Назарбаєв (), жіноча форма Назарбаєва () — прізвище казахського походження. Відомі носії:
 Айсултан Назарбаєв — казахстанський футболіст
 Нурсултан Назарбаєв — перший президент незалежного Казахстану

 Алія Назарбаєва — казахстанська громадська діячка і кінопродюсерка, молодша дочка першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.
 Дарига Назарбаєва — казахстанська політична діячка
 Сара Назарбаєва — дружина Нурсултана Назарбаєва

Казахські прізвища